

Ґруєць-Мали — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґруєць-Мали — село в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства